East Raymond ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Raymond (Maine), im Cumberland County
 East Raymond (Washington), im Pacific County

im NRHP gelistete Objekte:
 East Raymond Union Chapel, in East Raymond, Maine, ID-Nr. 04000370